Quatorze-Novembre  ou XIV-Novembre ou 14-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 
 Le  : 
 Combat pour la libération du Tholy et de Granges-sur-Vologne (commune de Granges-Aumontzey), dans les Vosges.
 Libération d'Oudrenne dans la Moselle, par la 90e division du 20e corps de la IIIe armée US du général Patton.
 Libération d'Onans dans le Doubs, par la 5e DB.

En Suisse :
 Le  : Entrée de Bienne dans la Confédération suisse.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En portugais, « 14 de Novembro » ou « Catorze de Novembro »
 Guinée Bissau, le  : date du coup-d'état du premier ministre João Bernardo Vieira dit « Nino Veira » qui renverse le gouvernement de Luís Cabral  :
 ex-Avenida 14 de Novembro, ancien nom de l'actuelle Avenida dos Combatentes da Liberdade da Patria, dans le secteur autonome de Bissau.

En espagnol, « 14 de Noviembre » ou « Catorce de Noviembre »
 Mexique, événement non connu :
 Avenida 14 de Noviembre, à Tuxtla Gutiérrez dans l'État de Chiapas.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
14